Dolenci je ime več naselij:

 Dolenci, Občina Šalovci
 Dolenci, Občina Vrbovsko, Hrvaška

Glej tudi 

 Dolenjci, Občina Črnomelj